Винну — назва географічних об'єктів Естонії.

 Винну (Võnnu vald) — колишня волость у повіті Тартумаа.
 Винну (Võnnu alevik) — селище у волості Кастре (до реформи 2017 року у волості Винну) повіту Тартумаа.
 Винну (Võnnu küla) — село у самоврядуванні Гаапсалу (до реформи 2017 року у волості Рідала) повіту Ляенемаа.
 Винну (Võnnu oja) — струмок, що тече територією волостей Рідала та Ляене-Ніґула в повіті Ляенемаа.

Див. також 
 Винну — естонська назва міста Цесіс у Латвії.